Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Roger Taylor che ha battuto in finale Marty Riessen 6-2, 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Marty Riessen (finale)
 Brian Fairlie (semifinali)
 Mark Cox (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Tom Gorman (primo turno)

 Tom Okker (secondo turno)
 Arthur Ashe (primo turno)
 Dick Crealy (quarti di finale)
 Bob Carmichael (primo turno)
 Alex Metreveli (secondo turno)
 Ray Moore (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1973